Poble txam o txams, poble del sud d'Indoxina 
 Llengua txam, llengua dels txams
 Alfabet txam, alfabet dels txams
 Txams albanesos (Çam), poble albanès del nord-oest de Grècia
 Cham (Baviera), ciutat i districte de Baviera
 Cham (Suïssa), vila de Zug (Suïssa)